Arco di Adriano – monumento di Atene
 Arco di Adriano – monumento di Santa Maria Capua Vetere
Arco di Adriano – monumento di Gerasa in Giordania.

Adriano